Columbus oder Kolumbus (wohl zu lateinisch , „das Männchen der Taube, der Tauber“ ) ist der Familienname folgender Personen:
 Bartolomeo Kolumbus (um 1461–1515), spanischer Kosmograph und Seefahrer, Bruder von Christoph Kolumbus
 Christoph Kolumbus (um 1451–1506), italienischer Seefahrer und Entdecker Amerikas
 Arno Columbus (1907–1960), deutscher Agrarwissenschaftler

 Fernando Kolumbus (1488–1539), spanischer Kosmograph und Seefahrer, Sohn von Christoph Kolumbus
 Renaldus Columbus, die latinisierte Schreibweise von Realdo Colombo († 1559), italienischer Anatom der Hochrenaissance
 Scott Columbus (1956–2011), US-amerikanischer Schlagzeuger (Manowar), siehe Manowar

Columbus bzw. Kolumbus steht des Weiteren für:
 Kolumbus (Familie), Familie von Christoph Kolumbus
 Columbus (Film), amerikanischer Spielfilm von Kogonada
 Columbus (ISS-Modul), ein europäisches Labormodul für die Internationale Raumstation
 Columbus (Jahrbuch), ein Jugendjahrbuch der Verlagsgesellschaft Hallwag
 Columbus-Test, ein projektives Testverfahren in der Kinder- und Jugendpsychiatrie
 Columbus (Verlag), Globushersteller
 KFNB – Columbus, eine österreichische Lokomotive
 Columbus Air Force Base, US-amerikanischer Luftwaffenstützpunkt
 der Alternativtitel des Films Christoph Columbus (1949)
 Columbus (Rum), eine Rum-Marke aus der Dominikanischen Republik
 Columbus (Fernsehsendung), Wissensmagazin des Senders RTL II
 Columbus (Comic), ein österreichischer Zeitungsstrip
 Columbus (Band), australische Pop-Punk-/Emo-Band
 Kolumbus (Album), Album der Band Keimzeit aus dem Jahr 2012

Landfahrzeuge:
 Columbus Automobile Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Columbus Motor Vehicle Company, ein ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 New Columbus Buggy Company, ein ehemaliger US-amerikanischer Automobil- und Elektroautohersteller
 Columbus Tubi, ein italienischer Hersteller von Rohren für den Fahrradrahmenbau sowie von Fahrrad-Carbon-Rahmen 
 Claas Columbus, ein Mähdrescher des Herstellers Claas
 Columbus Machine Company, ein ehemaliger US-amerikanischer Motoren- und Traktorenherstellers; Markenname Columbus
 Columbus Machine Company, ein ehemaliger US-amerikanischer Motoren- und Traktorenherstellers; Markenname Farmer Boy (Traktor)
 Columbus Motorenbau AG, ein ehemaliger Motorenhersteller, siehe Horex

Schiffe:
 Columbus, ein Schiff der Dominion Line, siehe Republic (Schiff, 1903)
 Columbus, ein Schiff des Norddeutschen Lloyd, siehe Homeric (Schiff, 1922)
 Columbus (Schiff, 1924), ein Schiff des Norddeutschen Lloyd und Schwesterschiff der Homeric
 Columbus (Schiff, 1928), ein Fahrgastschiff in Berlin
 Columbus (Schiff, 1989), Schiff von Cruise & Maritime Voyages
 Columbus bzw. C. Columbus, ein Schiff der Conti Reederei, siehe Hamburg (Schiff, 1997)
 Columbus 2, ehemaliges Schiff von Hapag-Lloyd, siehe Insignia (Schiff, 1998)

der US-Marine:
 USS Columbus (1774)
 USS Columbus (1819)
 USS Columbus (CG-12)
 USS Columbus (SSN-762) (U-Boot)

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Columbus (Alabama)
 Columbus (Arkansas)
 Columbus (Colorado)
 Columbus (Georgia)
 Columbus (Illinois)
 Columbus (Indiana)
 Columbus (Kansas)
 Columbus (Kentucky)
 Columbus (Michigan)
 Columbus (Minnesota)
 Columbus (Mississippi)
 Columbus (Missouri)
 Columbus (Montana)
 Columbus (Nebraska)
 Columbus (Nevada)
 Columbus (New Jersey)
 Columbus (New Mexico)
 Columbus (New York)
 Columbus (North Carolina)
 Columbus (North Dakota)
 Columbus (Ohio)
 Columbus (Pennsylvania)
 Columbus (Texas)
 Columbus (Wisconsin), im Columbia und im Dodge County
 Columbus (Town), Town(ship) im Columbia County, Wisconsin
 Columbus Grove (Ohio)
 Columbus Junction (Iowa)
 Columbus Park (Massachusetts)
 Columbus Quarter (New York)

im NRHP gelistete Objekte:
 Columbus (Providence), in Providence, Rhode Island, ID-Nr. 01000468
 Columbus Avenue Historic District, in Sandusky, Ohio, ID-Nr. 83001961
 Columbus Bridge, in Columbus, Mississippi, ID-Nr. 88002396
 Columbus Central Commercial Historic District, in Columbus, Mississippi, ID-Nr. 80002284
 Columbus Circle Historic District, in Janesville, Wisconsin, ID-Nr. 05000453
 Columbus Commercial Historic District, in Columbus, Nebraska, ID-Nr. 96001353
 Columbus Community Church, in Columbus, New York, ID-Nr. 86000487
 Columbus Country Club Mound, in Columbus, Ohio, ID-Nr. 74001487
 Columbus County Courthouse, in Whiteville, North Carolina, ID-Nr. 79001695
 Columbus Downtown Historic District, in Columbus, Wisconsin, ID-Nr. 92000113
 Columbus Fireman's Park Complex, in Columbus, Wisconsin, ID-Nr. 04000106
 Columbus Gallery of Fine Arts, in Columbus, Ohio, ID-Nr. 92000173
 Columbus Grove Municipal Pool, in Columbus Grove, Ohio, ID-Nr. 97000511
 Columbus High School, in Columbus, Georgia, ID-Nr. 80001157
 Columbus Historic Riverfront Industrial District, in Columbus, Georgia, ID-Nr. 78000995
 Columbus Investment Company Building, in Columbus, Georgia, ID-Nr. 80001158
 Columbus Ironworks, in Columbus, Georgia, ID-Nr. 69000046
 Columbus Izaak Walton League Lodge, in Columbus, Nebraska, ID-Nr. 01001277
 Columbus Junction School 1882-1920, in Columbus Junction, Iowa, ID-Nr. 73000735
 Columbus Landing Site, in Salt River Bay, VI, ID-Nr. 66000743
 Columbus Loup River Bridge, in Columbus, Nebraska, ID-Nr. 92000735
 Columbus Manufacturing Company, in Columbus, Georgia, ID-Nr. 07000699
 Columbus Near East Side District, in Columbus, Ohio, ID-Nr. 78002063
 Columbus Post Office, in Columbus, Wisconsin, ID-Nr. 00001250
 Columbus Presbyterian Church, in Columbus, Arkansas, ID-Nr. 82000823
 Columbus Public Carnegie Library, in Columbus, Kansas, ID-Nr. 87000932
 Columbus Public Library, in Columbus, Wisconsin, ID-Nr. 90001704
 Columbus Savings and Trust Building, in Columbus, Ohio, ID-Nr. 77001060
 Columbus Stockade, in Columbus, Georgia, ID-Nr. 80001159
 Columbus Street Historic District, in Canal Winchester, Ohio, ID-Nr. 88000559
 Columbus Transfer Company Warehouse, in Columbus, Ohio, ID-Nr. 83001966
 Columbus, Hocking Valley and Toledo Railway Depot, in Canal Winchester, Ohio, ID-Nr. 87002550
 Columbus-Belmont Civil War State Park, in Columbus, Kentucky, ID-Nr. 73000806

Siehe auch:
 Christoph Kolumbus (Begriffsklärung)
 Columbus High
 Columbus Hill
 Columbus Historic District
 Columbus Township
 Ei des Kolumbus
 New Columbus
 Professor Columbus